Ко́ни (мн. ч. от конь):
 Конь — взрослый самец лошади.
 Кони () — род рыб семейства карповых.
 Кони — неофициальное название игроков и болельщиков футбольного клуба ЦСКА.

Топоним 
 Кони — деревня в Княжпогостском районе Республики Коми.
 Кони — полуостров в Магаданской области между заливами Одян и Забияка.

Фамилия 
 Кони, Анатолий Фёдорович (1844—1927) — русский юрист, литератор и общественный деятель, член Государственного совета.
 Кони, Джозеф (род. 1961) — один из лидеров христианской террористической организации «Господня армия сопротивления».
 Кони, Евгений Фёдорович (1843—1892) — русский писатель-юморист, брат А. Ф. Кони.
 Кони, Ирина Семёновна (1811—1891) — актриса и писательница.
 Кони, Фёдор Алексеевич (1809—1879) — русский драматург, театральный критик, историк театра.

См. также 
 Кони Клодта — четыре скульптуры П. К. Клодта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.
 «Кони привередливые» — песня Владимира Высоцкого (1972).
 Кони, кони — роман Кормака Маккарти (1992).
 Боевые кони — то же, что кавалерия.
 Конни — женское имя, уменьшительная форма имени Констанция.
 Лабрадор Кони (или Конни Полгрейв; 1999—2014) — собака В. В. Путина.
 Конь (значения)
 Кони-Айленд (значения)
